Косор може бити:

 Косор (Подгорица), насељено мјесто града Подгорице, Црна Гора
 Косор (Мостар), насељено мјесто града Мостара, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Косор (острво), острво у Јадранском мору

презиме:
 Јадранка Косор, политичарка, бивша премијерка Хрватске